Jean-Baptiste Colbert de Torcy – polityk francuski
 Torcy (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Torcy (Sekwana i Marna) – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Torcy (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais